Martin Richter (6. prosince 1977, Prostějov) je bývalý český hokejový obránce. V současné době si hledá nové angažmá.

Hráčská kariéra 
Martin Richter se narodil v roce 1977 v Prostějově. Ke kladnému vztahu k hokeji byl vychováván svým otcem. V Prostějově s hokejem taky začínal. V 15 letech přestoupil do Olomouce, kde také později nastoupil za muže. Po problémech v klubu přišlo stěhování do Karlových Varů. Po dvou sezónách strávených ve Varech přišla nabídka z tamní ligy ve Finsku. To bylo Richterovi 21 let.

V době hraní ve finské lize dostal Richter nabídku ze zámořské NHL. Avšak tam se nedostal do základní sestavy a tak se vrátil zpět do Čech, kde začal hrát za barvy Sparty Prahy. V roce 2005 přišel přestup k Bílým tygrům do Liberce. Následující rok působil ve farmářském týmu New York Rangers. V dalším třech letech působil ve švédské Elitserien v týmu Södertälje SK. V roce 2009 přestoupil do Komety Brno.

Ocenění a úspěchy 
 2006 ČHL/SHL – Utkání hvězd české a slovenské extraligy

Klubová statistika 

| 1996-97|| HC Olomouc || ČHL|| 17|| 1|| 0|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1997-98|| HC Becherovka Karlovy Vary || ČHL|| 42|| 1|| 2|| 3|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-99|| HC Becherovka Karlovy Vary|| ČHL|| 51|| 3|| 6|| 9|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999-00|| HC Becherovka Karlovy Vary|| ČHL|| 24|| 0|| 5|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-00|| SaiPa Lappeenranta|| SM-l|| 26|| 1|| 3|| 4|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2000-01|| SaiPa Lappeenranta|| SM-l|| 41|| 4|| 5|| 9|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-01|| Hartford Wolf Pack|| AHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001-02|| Hartford Wolf Pack|| AHL|| 29|| 1|| 1|| 2|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-02|| HC Sparta Praha|| ČHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 14|| 13|| 0|| 0|| 0|| 10
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2002-03|| HC Sparta Praha|| ČHL|| 34|| 2|| 7|| 9|| 77|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2003-04|| HC CSKA Moskva|| RSL|| 14|| 0|| 0|| 0|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003-04|| HC Sparta Praha|| ČHL|| 16|| 2|| 2|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-05|| HC Sparta Praha|| ČHL|| 44|| 4|| 9|| 13|| 32|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005-06|| Bílí Tygři Liberec|| ČHL|| 47|| 6|| 20|| 26|| 64|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2006-07|| Hartford Wolf Pack|| AHL || 52|| 2|| 6|| 8|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007-08|| HC Moeller Pardubice || ČHL|| 17|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-08|| Södertälje SK|| SEL|| 29|| 0|| 1|| 1|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008-09||| HC ’05 iClinic Banská Bystrica || SHL || 12|| 0|| 4|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-09|| Södertälje SK|| SEL|| 38|| 2|| 0|| 2|| 36|| || || || ||
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009-10|| HC Eaton Pardubice || ČHL|| 7|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-10||HC Kometa Brno || ČHL|| 30|| 0|| 0|| 0|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010-11|| HC Kometa Brno || ČHL|| 11|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-11 ||HC Oceláři Třinec || ČHL|| 31|| 1|| 0|| 1|| 32|| 16|| 0|| 0|| 0|| 12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011-12|| HC Oceláři Třinec|| ČHL|| 51|| 2|| 2|| 4|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-13|| HC ’05 iClinic Banská Bystrica || SHL|| 33|| 1|| 6|| 7|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013-14|| Ciarko PBS Bank KH Sanok || PHL|| 46|| 6|| 28|| 3|| 102|| 14||0||8||8||2
|-
| 2014-15|| Ciarko PBS Bank KH Sanok || PHL|| 39||3||11||14||49||8||0||2||2||2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!431!!22!!57!!79!!426!!53!!1!!3!!4!!46
|}

Reprezentace 

|-
| 1997
| Česko 20
| MSJ
|7||0||0||0||8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001
| Česko
| MS
|9||0||0||0||0
|-
| 2002
| Česko
| MS
|6||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003
| Česko
| MS
|9||0||1||1||24
|-
| 2006
| Česko
| MS
|8||0||2||2||8
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!32!!0!!3!!3!!32
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Narození 6. prosince
Narození v roce 1977
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté Slovenské extraligy
Mistři světa v ledním hokeji
Narození v Prostějově
Hráči HC Třinec
Vítězové české hokejové extraligy
Čeští hokejoví reprezentanti
Muži
Žijící lidé
Hráči draftovaní New Yorkem Rangers